Carel Daniël Asser (1813-1890), raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
 Carel Daniël Asser (1866-1939), Nederlands advocaat, kleinzoon van bovenstaande